USS Hopper o USS Hopper puede referirse:
 al USS Hooper (DE-1026), destructor de escolta de la clase Dealey; o
 al USS Hopper (DDG-70), destructor de la clase Arleigh Burke.
Hopper